NGC 6623-1
NGC 6623-2